Jürgen Jürgens ist der Name folgender Personen:

* Jürgen Jürgens (Politiker), deutscher Politiker, Bürgermeister von Neustadt Hildesheim 
 Jürgen Jürgens (Dirigent) (1925–1994), deutscher Chorleiter und Dirigent 
 Jürgen Jürgens (Moderator) (1952–2018), deutscher Hörfunkmoderator